Бучкин — фамилия; имеет женскую форму Бучкина. Известные носители:
 Бучкин, Дмитрий Петрович (род. 1927) — русский советский художник, живописец, график, член Санкт-Петербургского Союза художников.
 Бучкин, Пётр Дмитриевич (1886—1965) — русский советский художник, живописец и график, иллюстратор, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР.